Zooide (ou zoóide) pode referir-se a:

Zooide — os organismos conhecidos por «zooides» ou «briozoários»;
Zooide — organismo que vive em associação colonial;
Zooide — indivíduo a partir do qual se origina uma formação colonial de protozoários;
Zooide — cada uma das partes de um ser animal complexo, que se comporta, até certo ponto, como se fosse um organismo livre;
Zooide — qualquer célula reprodutiva especializada que se separa normalmente de um organismo sem motilidade (planta ou alga) e tem movimentos próprios.

Desambiguação